au poker, un brelan d'as est une combinaison de trois as.
 Brelan d'as (You Can't Have Everything) (1937), un film réalisé par Norman Taurog.
 Brelan d'as (1952), un film réalisé par Henri Verneuil.
 Brelan d'as (1999), un épisode de la série télévisée X-Files.

Homonymie de titre